Thymus est un mot latin ou d'origine latine, du grec .

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le thymus est une glande située dans le médiastin antéro-supérieur et antéro-moyen.

Biologie 
 En botanique, Thymus est le genre des thyms, de la famille des Lamiaceae.
 En zoologie,  est un genre d'insectes hyménoptères, de la famille des Eulophidae.

Patronyme 

  (1518-1561), un pédagogue allemand.